Název U tří korun má více domů:
 Dům U tří korun (Beroun)
 Dům U tří korun (Kolín)
 Dům U tří korun (Malá Strana)
 Dům U tří korun – dnes Nová radnice (České Budějovice)
 Dům U tří zlatých hvězd, též U tří korun, v Praze na Malé Straně